Jacek Bętkowski (1763–1839) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na sejmy Królestwa Kongresowego
 Jacek Bętkowski (1904–1980) – cichociemny, powstaniec warszawski